

Cinema 
 Never Ever  – film del 1996 diretto da Charles Finch

Musica 
 Never Ever  – singolo delle All Saints del 1997, dall'album  All Saints
 Never Ever  – traccia dell'album Later Days and Better Lays dei The Queers del 1999
 Never Ever  – singolo di Ayumi Hamasaki del 2001, dall'album I Am...
 Never Ever  – traccia dell'album Dopoguerra dei Klimt 1918 del 2005
 Never Ever  – singolo di Ciara del 2009, dall'album Fantasy Ride
 Never Ever  – EP di Jiyeon del 2014